Габриэ́лла Квист (; ) — датская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе женской команды Дании участница  и , в составе смешанной команды Дании участница .

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото (2016, 2017).
 : золото (2016, 2018, 2019, 2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Отец — Микаэль Квист, шведский, а затем датский кёрлингист и тренер. Мать — Трине Квист, шведская, а затем датская кёрлингистка. Младший брат, Александер () — тоже кёрлингист; Габриэлла и Александр в одной команде с родителями выиграли Чемпионат Дании по кёрлингу среди смешанных команд в 2016 и 2017, а затем участвовали в .

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Дании